Plusieurs villes françaises possèdent une rue des Dames : 
Rue des Dames à Nancy ;
Rue des Dames à Paris.

Voir aussi
 Boulevard des Dames à Marseille
 Chemin des Dames dans l'Aisne.

Dames